Хромозома 14 е една от 23-те двойки хромозоми откриващи се при хората . В нормалния кариотип на хората има две копия на тази хромозома. Тя обхваща около 101 милиона базови двойки (строителният материал на ДНК ) и представлява между 3 и 3,5% от общата ДНК намираща се в клетките .

Центромерът на хромозома 14 е разположен приблизително на позиция 17,2 Mbp. По форма е акроцентрична, т.е. с почти липсващо късо рамо.

Гени

Брой гени 
По-долу са представени някои от гените разположени в хромозома 14. Тъй като учените използват различни подходи за броя на гените в генома, техните прогнози за броят им във всяка хромозома варира (за технически подробности вижте генното прогнозиране ). Сред различните проекти, проектът за съвместна консенсусна кодираща последователност ( CCDS ) използва изключително консервативна стратегия за тази цел. Така че прогнозата за броя на гените на CCDS представлява долна граница на общия брой гени, кодиращи човешки протеини.

Списък на гени 
Следва частичен списък на гените разположени в хромозома 14. Пълния списък може да видите чрез връзката в информационното поле вдясно.

Болести и разстройства 
Следните заболявания се дължат на нарушения в гени намиращи се в хромозома 14:
 

 Болест на Alzheimer
 Лимфом на Burkitt (t8;14)
 Вроден хипотиреоидизъм
 Дистония
 Фоликуларен лимфом (t14;18)
 FOXG1 синдром
 Хипертрофична кардиомиопатия
 Болест на Krabbe
 Кранио-лентикуло-сутурална дисплазия
 Болест на Machado-Joseph
 Мозаечна монозомия 14
 Множествен миелом
 Болест на Niemann-Pick
 Несиндромна глухота
 Синдром на Sensenbrenner
 Тетрахидробиоптеринов дефицит
 Унипарентална дизомия (UPD) 14

Цитогенетична лента (бенд)

Източници 

Хромозоми
Медицинска генетика